—  японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, родившийся в городе Касихара в префектуре Нара. В период с 1992 по 1999 годы открыл в общей сложности открыл 21 астероид.

См. также 
 Тэцуо Кагава
 Цунэо Ниидзима
 Сатору Отомо

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов